Plusieurs villes françaises possèdent une avenue de Boufflers : 
 
Avenue de Boufflers à Nancy ;
Avenue de Boufflers à Paris.

Boufflers Avenue